Остров Грэм () — название различных островов: Остров Грэм — крупнейший остров архипелага Хайда-Гуаи (до 2010 — острова Королевы Шарлотты), Британская Колумбия (Канада).
 Остров Грэм (Фердинандея) — вулканический остров, образовавшийся в Средиземном море к югу от Сицилии в 1831 году. 
  — необитаемый остров в регионе Кикиктани, земля Нунавут (Канада).